Plusieurs saints et bienheureux catholiques sont appelés apôtre du Sacré-Cœur.

Marguerite-Marie Alacoque, visitandine
Claude de la Colombière, missionnaire
Mateo Crawley, prêtre de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie
Rose-Philippine Duchesne, religieuse de la société du Sacré-Cœur
Michel Garicoïts, fondateur des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus
Romain Hinderer, jésuite
Marie Lataste, religieuse du Sacré-Cœur
Victor Lelièvre, oblat
Henri Ramière, directeur de l'apostolat du Sacré-Cœur
Le P. Georges van PETEGHEM, jésuite, bienheureux, est l'un des auteurs de l'ouvrage : Un apôtre du Sacré Coeur, chez Apostolat de la prière.... "Coeur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous"